Az 1988. évi nyári olimpiai játékokon a női kézilabdatornát szeptember 21. és szeptember 29. között rendezték. A tornán 8 nemzet csapata vett részt. Magyarország válogatottja nem jutott ki a tornára.

Lebonyolítás 
A 8 résztvevőt 2 darab 4 csapatos csoportba sorsolták. Körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportból az első két helyezett jutott tovább a négyes döntőbe, ahová a csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték és újabb körmérkőzéseket játszottak. A csoportok harmadik és negyedik helyezettjei az 5–8. helyért mérkőzhettek hasonlóan. A négyes döntő és a helyosztó csoport alakította ki a torna végeredményét.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Rájátszás

Az 5–8. helyért 

Végeredmény
 A táblázat tartalmazza
az A csoportban lejátszott Csehszlovákia–Egyesült Államok 33–19-es,
a B csoportban lejátszott Kína–Elefántcsontpart 33–12-es eredményét is.

Négyes döntő 

Végeredmény
 A táblázat tartalmazza
az A csoportban lejátszott Jugoszlávia–Dél-Korea 22–19-es,
a B csoportban lejátszott Szovjetunió–Norvégia 19–19-es eredményét is.

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Férfi kézilabdatorna az 1988. évi nyári olimpiai játékokon
 

N